Wojna syjamsko-wietnamska (1769-1773)
 Wojna syjamsko-wietnamska (1841-1845)